Euglenes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1830. Euglenes ingår i familjen ögonbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ögonbaggar
Euglenes